Фур'є́ () — французьке прізвище, за походженням може бути варіантом прізвища Фурр'є (), утвореного від слова fourrier («фуражир», «постачальник»).
 Жозеф Фур'є — математик, творець рядів Фур'є.
 Шарль Фур'є — соціаліст-утопіст.

Французькі прізвища